Republika Srpska Krajina
Radnička stranka Kurdistana
Ostale kratice:
 kratica za romski sportski klub (usp. Romski sportski klub "Mladost", Darda)
 njemačka kratica za Reaktor-Sicherheitskommision ()
 engleska kratica za Robinson-Schensted-Knuth (combinatorial algorithm) (AF)
 srpska kratica za Republički sekretarijat za kulturu  ()
 telegrafska oznaka za Rašku ()

Kratice